Вулгара (; в буквален превод: Българска) е планина в Аграфа, южен Пинд. Гръцката пропаганда обяснява етимологията на името на планината с приютяването в нея на войните на Самуил след битката при Сперхей.

Планината е слабо населена, с 9 жители на квадратен километър. Преобладават смесените гори и българска ела. Средната годишна температура в района е 11 °C. Най-топлият месец е юли, когато средната температура е 22 °C, а най-студения е януари с 2 °C. Средната годишна сума на валежите е 1051 mm.

Бележки

Външни препратки 
 Βουλγάρα, ένα ανέγγιχτο βουνό με ιστορία στο δίκτυο ορειβατικών διαδρομών Αγράφων Καρδίτσας
 ΒΟΥΛΓΑΡΑ ΟΛΥΜΠΟΥ - 1687μ. (ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ)
 Βουλγάρα

Аграфа
Планини в Гърция